Møller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frits Carl Joachim Hansen Møller (F.H.Møller) (1887–1962) - micolog danez
 Peter Rask Møller